Evelyn Insam (ur. 10 lutego 1994 w Bressanone) – włoska skoczkini narciarska, srebrna medalistka Mistrzostw Świata Juniorów 2013.

Jej bratem jest Alex Insam.

Przebieg kariery 
W zawodach międzynarodowych zadebiutowała 18 stycznia 2006 w Pucharze Kontynentalnym w Toblach/Dobbiaco. Pierwsze punkty zdobyła w Bischofshofen, podczas letniej edycji Pucharu Kontynentalnego. Podczas mistrzostw świata juniorów w Zakopanem zajęła 8. miejsce.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 6. miejsce, po skokach na 93 m i 87 m.

23 listopada 2012 podczas pierwszego w historii konkursu drużynowego - mieszanego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Evelyn Insam stanęła na najniższym podium wraz z Eleną Runggaldier, Andrea Morassim i Sebastianem Colloredo przegrywając z pierwszymi Norwegami (w składzie: Maren Lundby, Tomem Hilde, Andersem Bardalem i Anette Sagen) i drugimi Japończykami (w składzie: Yūki Itō, Yūtą Watase, Sarą Takanashi i Taku Takeuchim). 5 stycznia 2013 w Schonach po raz pierwszy stanęła na podium podczas konkursu indywidualnego, zajęła wtedy drugie miejsce. 24 stycznia zdobyła srebrny medal na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

W czerwcu 2019 roku zakończyła karierę zawodniczą.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Toblach – 21 stycznia 2009 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Urodzeni w 1994
Włoskie skoczkinie narciarskie
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018